Gentoo může znamenat:
 Gentoo Linux – distribuce linuxu
 Gentoo/FreeBSD – port Gentoo Linuxu na jádro FreeBSD
 Gentoo (správce souborů) – správce souborů pro Unix-like systémy
 anglické označení pro tučňáka oslího (Pygoscelis papua)